Plusieurs villes possèdent une rue du Renard :

La rue des Renards à Bruxelles

La rue du Renard à Paris
 La rue du Renard à Rouen

renard